Janković je plemenitaška obitelj bačkih Hrvata.

U Bačkoj županiji plemstvo im je proglašeno 1772. godine. Proglašeno je prema potvrdi Nitranske županijie, a za Antuna Jankovića i Leopolda Jankovića.

Ova obitelj Jankovića nije ista obitelj Janković koja je imala posjede u Baranjskoj, Požeškoj i Srijemskoj županiji.

Izvori 
Leksikon podunavskih Hrvata - Bunjevaca i Šokaca 11 J, Subotica:Hrvatsko akademsko društvo, 2011., S. Bačić: Janković, s. 35

Vojvođanski Hrvati
Bačka
Plemstvo